Debono – cognome italiano
Alfred Debono, noto anche come Debono I – ex calciatore maltese
Alfred Debono, noto anche come Debono II – ex calciatore maltese
Darren Debono – ex calciatore maltese